Chaltén ist

 ein Dorf in Argentinien, siehe El Chaltén
 ein anderer Name für den Berg Fitz Roy in Argentinien